Radiomyces är ett släkte av svampar. Radiomyces ingår i familjen Radiomycetaceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Radiomyces